Orașul Nou poate să fie:

Un cartier al orașului Oradea.

Orașu Nou, Satu Mare, reședința comunei cu același nume

Orașu Nou-Vii, Satu Mare

Noiștat, Sibiu